Knighton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Knighton – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Knighton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Knighton – miejscowość w Walii